Postel:
 Gert Postel, en tysk antipsykiater
 (Jonathan) "Jon" B(ruce). Postel
 Jonathan "Jon" B(ruce). Postel Service Award, en pris opkaldt efter Jon Postel